Il doppio del torneo di tennis Mexico City Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marty Davis e Chris Dunk che hanno battuto in finale John Alexander e Ross Case 6-3, 6-4.

Teste di serie

 David Carter /  Paul Kronk (quarti di finale)
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (semifinali)

 Syd Ball /  Cliff Letcher (semifinali)
 Steve Krulevitz /  Billy Martin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mexico City Open 1981